Het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2023 zal de 19e editie van het wereldkampioenschap voetbal onder 17 zijn, een toernooi voor nationale mannenvoetbalelftallen van spelers onder de 17 jaar. Het toernooi zal worden georganiseerd in Peru. Het wordt gespeeld tussen 10 november en 2 december 2023.

Brazilië is de regerend kampioen, het land won in de editie die werd gehouden in 2019. Normaal vindt er om de twee jaar een toernooi plaats, maar vanwege de coronapandemie werd het kampioenschap dat gepland stond voor 2021 gecanceld. Peru zou in 2021 gastland zijn.

Gekwalificeerde landen

Speelsteden 
Voor het toernooi zijn de volgende stadions geselecteerd:

Wereldkampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 2023
Wereldkampioenschap in Peru